Вараздат Аветисян:
 Аветисян, Вараздат Сумбатович (1919—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Аветисян, Вараздат Рафаелович (род. 1972) — советский и армянский футболист, тренер. Примечания